Английская фамилия Rutter часто неправильно транслитерируется на русский язык как Руттер. Правильный вариант — Раттер. 

 Раттер, Майкл (Michael Rutter; р. 1933) — британский психиатр.
 Раттер, Френсис Уэйн Фипсон (Francis Vane Phipson Rutter; 1876—1937) — британский художественный критик и куратор.
 Раттер, Джейн (Jane Rutter) — австралийская флейтистка.
 Раттер, Стив (Stephen "Steve" Rutter; р. 1962) — английский футбольный тренер.